Oberschönau ist der Ortsname von

 Oberschönau (Arberg), Ortsteil der Gemeinde Arberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Oberschönau (Schönau am Königssee), Ortsteil der Gemeinde Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Oberschönau (Steinbach-Hallenberg), Ortsteil der Stadt Steinbach-Hallenberg, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen